L'ultima frontiera (The Last Frontier) – film del 1955 diretto da Anthony Mann
L'ultima frontiera (The Last of the Cowboys) – film del 1977 diretto da John Leone
L'ultima frontiera (The Last Frontier) – film per la televisione del 1986 diretto da Simon Wincer
L'ultima frontiera – film per la televisione del 2006 diretto da Franco Bernini